Oceania – wyspy na Oceanie Spokojnym
 Oceania – jedno z trzech supermocarstw w powieści Rok 1984
 RV Oceania – żaglowiec
 „Oceania” – singel islandzkiej piosenkarki Björk
 Oceania – projekt muzyczny Jaza Colemana i Hinewehi Mohi, którzy pod tym szyldem zrealizowali wspólnie albumy:
 Oceania
 Oceania II
 Oceania – album zespołu alt-rockowego The Smashing Pumpkins z 2012 r.